Cupa Sloveniei (în ) este principala competiție fotbalistică eliminatorie de cupă din Slovenia, organizată și gestionată de Asociația de Fotbal a Sloveniei.

Finale

Performanță după club
Teams shown in italics are no longer in existence.

Legături externe
Slovenian Cup at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Cupe naționale de fotbal
Fotbal în Slovenia